Виллоре́зи () — итальянская фамилия.

Известные носители:
  (род. 1956) — итальянский парфюмер.
 Виллорези, Луиджи (1909—1997) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Виллорези, Памела (род. 1957) — итальянская актриса театра и кино.
  (1810—1879) — итальянский инженер.

  — ирригационный канал в Италии, спроектированный Эудженио Виллорези и названный в его честь.
  — средневековый дворец в Тоскане, Италия.